Jorge Tupou V de Tonga (Siaosi Tāufaʻāhau Manumataongo Tukuʻaho; Tongatapu, 4 de mayo de 1948 - Hong Kong, 18 de marzo de 2012) fue el rey de Tonga desde el 11 de septiembre de 2006, tras la muerte de su padre Tāufaʻāhau Tupou IV, hasta su muerte en marzo de 2012.

Según las costumbres del luto nacional tongano, debió pasar al menos un año desde la muerte de su padre antes de que fuese oficialmente coronado con el nombre de Tupou V, ostentando el cetro y la corona de este archipiélago del océano Pacífico, convirtiéndose en el quinto monarca que llevó dicho nombre desde la instauración de la monarquía en 1845. Finalmente, pasaron casi dos años y fue coronado el 1 de agosto de 2008. Su nombre, Siaosi, es la traducción tongana de Jorge, nombre que también llevaron Tupou I y Tupou II.

Primeros años y educación 
Siaosi Tāufaāhau nació el 4 de mayo de 1948 como primogénito del rey Tāufaʻāhau Tupou IV y la reina Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe.

Tupou V asistió a King's School y King's College, ambos en Auckland. Esto fue seguido por períodos en The Leys School en Cambridge, y otra escuela en Suiza. También estudió en la Universidad de Oxford y en la Real Academia Militar de Sandhurst de Inglaterra.

Príncipe heredero 
Tupou V fue nombrado príncipe heredero el 4 de mayo de 1966. En ese cargo, era más conocido por uno de sus títulos tradicionales, principalmente 'Tupoutoʻa'. 

Como Príncipe Heredero, Tupoutoʻa tuvo una gran influencia en la política de Tonga y fue Ministro de Asuntos Exteriores desde 1979 hasta 1998. Tenía importantes intereses comerciales en Tonga y en el extranjero, y fue copresidente del Shoreline Group / Tonfön. Como rey, su primera proclamación fue que dispondría de todos sus activos comerciales tan pronto como fuera posible, y de acuerdo con la ley. Tonfön ya había sido vendido, pero el Rey no pudo durante su vida deshacerse del resto del Grupo Shoreline después de que los disturbios de Nukualofa de 2006 asustaron a los posibles compradores de hacer un trato.

Reinado 
El rey fue reconocido como un descendiente del dios del cielo Tangaloa. Fue juramentado como el Rey Tupou V el 11 de septiembre de 2006, lo que también lo hizo, desde un punto de vista tradicional, el 23o Tuʻi Kanokupolu (los señores superiores de Tongatapu).

Coronación 
Los aspectos ceremoniales de la adhesión de Tupou V tuvieron lugar en julio y agosto de 2008. Inicialmente, se realizarían en 2007 después del período de luto oficial de seis meses para su padre (como es requerido por familiares cercanos) y su propio cumpleaños. También se aplazaron después de los disturbios de Tonga en 2006, ya que decidió centrarse en la reconstrucción de la capital dañada.

Durante la semana de celebraciones, se llevaron a cabo dos ceremonias clave para marcar la coronación de Tupou V. El 30 de julio de 2008, se celebró una Taumafa Kava (ceremonia del anillo de Royal Kava) en Mala'e Pangai, el espacio abierto al este del Palacio Real. Durante la ceremonia, Tupou V se sentó en una pila de esteras pandanus tejidas a mano en un pabellón abierto frente al mar, mientras que más de 200 nobles y jefes tonganos vestidos con faldas tejidas y conchas marinas lo rodeaban. Llevaba el tradicional ta'ovala tongano (falda de estera tejida) y una guirnalda de flores. Durante esta ceremonia, Tupou V fue reconocido formalmente como Tu'i Kanokupolu, y el legítimo descendiente del rey Jorge Tupou I, quien unificó las islas y formó el Reino de Tonga en el siglo XIX. La ceremonia implicó tener kava, cientos de canastas de comida y setenta cerdos cocidos presentados al Rey y a la asamblea de jefes y nobles.

Más tarde esa noche, los escolares sostuvieron 30,000 antorchas para proclamar la coronación en lo que se conoce como tupakapakanava. El tradicional espectáculo de la antorcha se llevó a cabo ese momento en un lugar con vista al Pacífico y es un antiguo honor reservado exclusivamente para el soberano de Tonga y la Familia Real. 

El 1 de agosto de 2008 se llevó a cabo una segunda ceremonia de coronación de estilo europeo en la Capilla del Centenario, Nukualofa. El arzobispo de Polinesia en América, Jabez Bryce, invistió a Jorge Tupou V con la vestimenta tongana: el anillo, el cetro y la espada. En la culminación de la ceremonia, el Arzobispo Bryce colocó la Corona real sobre la cabeza del monarca. A esta celebración asistió la nobleza de diferentes partes del mundo.

Muerte 
En septiembre de 2011, Tupou V se sometió a una cirugía para extirpar un riñón tras el descubrimiento de un tumor. 

El 15 de septiembre de 2011 recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría de Pál Schmitt, el presidente de Hungría. Durante su tiempo como Ministro de Relaciones Exteriores, había sido nombrado oficial de la Legión de Honor de Francia.

Matangi Tonga informó que JorgeTupou V murió de leucemia a las 15:15 HKT el 18 de marzo de 2012 en el Hospital Queen Mary en Pok Fu Lam, Hong Kong, aunque las instituciones gubernamentales en Tonga no lo confirmaron de inmediato. Su hermano y presunto heredero Tupouto'a Lavaka estaba en el hospital cuando murió.

Reacciones internacionales

Funeral 

Tras el anuncio oficial del fallecimiento del rey Jorge Tupou V y la proclamación del nuevo rey, Tupou VI, el Gabinete de Su Majestad creó un comité para la organización del funeral de estado del rey. Lord Vaea se convirtió en el Presidente del Comité. El cuerpo del Rey llegó el 26 de marzo de 2012, y luego permaneció en el Palacio Real en Nukualofa por un día. El funeral, anunciado originalmente para el 28 de marzo de 2012, fue reprogramado para el 27 de marzo.  

Los dignatarios extranjeros seleccionados fueron invitados por el Comité para asistir al funeral, incluida la Gobernadora General de Australia, Quentin Bryce, y el Gobernador General de Nueva Zelanda, Jerry Mateparae. Entre los invitados reales a la ceremonia se encontraban el príncipe Ricardo, duque de Gloucester y el príncipe Masahito de Hitachi y su esposa.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Corona de Tonga (10/09/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden del Rey Jorge Tupou I (10/09/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Pouono (10/09/2006).
  Soberano Gran Maestre de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III (21/06/2008).
  Soberano Gran Maestre de la Orden Familiar de Jorge Tupou V (para mujeres) (2008).
  Soberano Gran Maestre de la Orden de la Casa Real de Tonga (2009).
  Soberano Gran Maestre de la Real y Militar Orden de San Jorge (2009).
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Fénix de Tonga (01/08/2010).
  Soberano Gran Maestre de la Real Orden de Oceanía (2011).
  Medalla General de Servicio a la Defensa de Tonga (04/07/1995).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Tupou IV (04/07/1992).
  Medalla de la Defensa de Tonga por el Largo Servicio y la Buena Conducta.
  Medalla de la Cruz Roja Tongana.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República de Hungría [Clase Civil] (República de Hungría, 15/09/2011).
  Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Francisco I (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 28/02/2012).
  Medalla de Oro de Benemerencia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 28/02/2012).
  Caballero Gran Collar de la Orden del Águila de Georgia (Casa de Bragation, 2010).
  Caballero Gran Cordón de la Ilustrísima Orden de Chula Chom Klao (Reino de Tailandia).
  Oficial de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Coronación del Rey de Tonga, Tupou V
 

Reyes de Tonga
Oficiales de la Legión de Honor
Grandes collares de la Orden del Águila de Georgia